9-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1996 проводился в городе Мидленд (штат Мичиган, США) с 5 по 13 июля 1996 года. В США мужской чемпионат мира проводился в четвёртый раз, в городе Мидленд и штате Мичиган — впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Японии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Израиля, Пакистана, Республики Корея, России и Чехии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 11 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе (выигравшие в 3-м раунде выходят в медальный этап с 1-го и 2-го места, проигравшие — с 3-го и 4-го).

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

1996 год в софтболе
1996
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в США
Международные спортивные соревнования в Мичигане
Чемпионаты мира в США
Июль 1996 года
Софтбол
Мидленд (Мичиган)